Вале́нтик — белорусская фамилия. Основой фамилии является латинское мужское имя Вале́нт, которое в переводе на русский язык означает «сильный, здоровый». Известные носители:

 Валентик, Александр Иванович (род. 1936) — заслуженный работник культуры РФ (2002).
 Валентик, Дмитрий Данилович (1907—1969) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза (1940).
 Валентик, Иван Яковлевич (1906—1988) — советский государственный деятель, заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР.